Гарольд Элвин „Бо“ Байс (, Хантсвилл, США, 1 ноября 1975) — американский певец и музыкант, финалист American Idol сезона 2005 года.

Личная жизнь 
15 июня 2005 года Бо женился на Каролин Меррин Фишер (род. 1980). Свадьба прошла в родном городе Каролин, Хелене<ref>[top40.about.com/od/americanidol/a/bobicewedding.htm Bo Bice Marries Girlfriend Caroline Fisher]  на сайте top40.about.com</ref>.

 Дискография 

 Студийные альбомы 
 The Real Thing (2005) — 4 позиция Billboard 200
 See the Light (2007) — 150 позиция Billboard 200

 Синглы 
 I Don't Want to Be (2005)
 Inside Your Heaven (2005)
 Vehicle (2005)
 The Real Thing (2006)
 U Make Me Better (2006)
 Blades of Glory (2007)
 Witness'' (2007)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 
 

Участники American Idol
Поп-вокалисты США